Никкельсдорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Нойзидль-ам-Зе.  . Официальный код  —  10714.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Герхард Цапфль (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 4 места.
 Зелёные занимают 3 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Бургенланда